SGP – międzynarodowy kod samochodowy Singapuru
 SGP (Simmering-Graz-Pauker) – dawne austriackie przedsiębiorstwo branży maszynowej
 SGP (Speedway Grand Prix) – cykl turniejów żużlowych wyłaniających mistrza Świata
 SGP (Polityczna Partia Protestantów, niderl. Staatkundig Gereformeerde Partij) – holenderska partia polityczna
 SGP (Stowarzyszenie Geodetów Polskich) – polska organizacja pozarządowa zrzeszająca geodetów
 SGP (Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich) – polska organizacja pozarządowa zrzeszająca geomorfologów